Uma realização, realização armorial ou realização heráldica em heráldica é uma exibição completa de todos os elementos heráldicos que o portador de um brasão de armas é intitulado. Uma realização inclui não apenas armoriais mostrados no escudo, o elemento central, mas também os seguintes elementos ao redor dele:
 Timbre colocado no topo de um:
 Virol (ou Cap of Maintenance como uma honra especial)
 Paquife
 Elmo de variedade apropriada; se detentor de algo mais elevado que um baronete, proveniente de um:
 Coronet ou Coroa (não usado por baronetes), de variedade apropriada.
 Suportes (se o portador é intitulado a eles, geralmente, no uso moderno, não se aplicam a baronetes), que deve ficar em um Pedestal)
 Lema, se possuir
 Ordem, se possuir
 Distintivo, se possuir

Brasão de armas
Algumas vezes, o termo brasão de armas é usado para se referir a realização completa, mas esse uso é errado em sentido estrito de terminologia heráldica, mas como um brasão de armas se refere ao vestuário com o escudo ou realização armorial embelezada nele.

Referências

Ligações externas
 

Heráldica